

Patronyme 

 Abraham Geiger (1810-1871), rabbin progressiste allemand
 Alain Geiger (1960-), footballeur suisse
 Alexandre, baron de Geiger (1808-1891), industriel et député de la Moselle (1852-1867), sénateur du Second Empire
 Bastien Geiger (1985-), footballeur suisse
 Caspar Augustin Geiger (1847-1927), peintre bavarois
 Constanze Geiger (1835-1890), actrice et musicienne autrichienne
 Christina Geiger (1990-), skieuse alpine allemande
 Friedrich Geiger (1907-1996), ingénieur allemand
 Hans Geiger (1882-1945), physicien allemand
 Hans Geiger (1905- ?), footballeur allemand
 Hermann Geiger (1914-1966), pilote d'avion suisse
 Johann Nepomuk Geiger (1805 - 1880), peintre et dessinateur allemand
 Karl Geiger (1993-), sauteur à ski allemand
 Ludwig Geiger (1848-1919), historien allemand
 Matt Geiger (1969-), joueur américain de basket-ball
 Michaela Geiger (1943-1998, femme politique allemande
 Moritz Geiger (1880-1937), philosophe allemand
 Nikolaus Geiger (1848-1898), peintre et sculpteur allemand
 Philipp Lorenz Geiger (1785-1836), pharmacien-chimiste allemand
 Roy Geiger (1885-1947), général américain
 Teddy Geiger (1988-), auteur-compositeur-interprète américain
 Wilhelm Geiger (1856-1943), orientaliste allemand
 Willi Geiger (1878-1971), peintre, graveur et illustrateur expressionniste allemand

Divers 
 Le compteur Geiger, inventé par Hans Geiger
 Geiger (Alabama)

Voir aussi
 Geigger
 Geyger
 Gaigher
 Giger (variante suisse du patronyme)

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique